Алексей Валерьевич Ничков (род. 26 февраля 1992 года) - российский игрок в хоккей с мячом.

Биография 

Воспитанник кемеровского бенди.  
Первые тренеры - В.Г. Плотников, В.В. Шаповалов.   
Дебютировал в сезоне 2011/12 г.г. в кемеровском «Кузбассе», где выступал до 2015/2016 г.г.   
В сезоне 2016/17 г.г. выступал за Старт (Нижний Новгород).   
В сезоне 2017/18 г.г. играл в СКА-Нефтяник (Хабаровск)» где получил золотую медаль чемпиона России.   
Сезон 2018/19 провёл в команде «Волга (Ульяновск)». 
Сезон 2019/20 провёл в команде «Водник (Архангельск)». 
С сезона 2020/21 по настоящее время выступает в команде «Строитель (Сыктывкар)». 

1-ый мяч забил в 9 игре 15 декабря 2013 года в домашнем матче с командой Динамо-Казань (2:8), на 83 минуте с передачи Дениса Криушенкова. 
50-ый мяч забил в 84 игре 7 ноября 2016 года в домашнем матче с командой Динамо (Москва) (6:4), на 80 минуте с передачи Алексея Киселёва. 
100-ый мяч забил в 170 игре 14 ноября 2019 года в домашнем матче с командой Строитель (8:0), на 49 минуте с передачи Кирилла Попеляева.  
150-ый мяч забил в 229 игре 1 февраля 2022 года в выездной игре с командой Старт (3:5), на 45 минуте.

Достижения 
  
 Чемпион России - 2017/18.  
 Бронзовый призёр чемпионата России - 2019/20. 
 Обладатель кубка России - 2017. 
 Финалист кубка России - 2019. 
 Финалист суперкубка России - 2017/18. 
 Победитель международного турнира «ExTe Cupen» - 2019.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона — 1999/2000.

На начало сезона 2022/23 забивал мячи в ворота 15 / 13 команд 

  Чемпионат России                   Кубок России
  1.Родина               = 20 мячей  1.Старт                = 10     
  2.Динамо М             = 15        2.Родина               =  7
  3.Ак Барс-Динамо       = 14        3-5.Волга              =  6
  4-5.Водник             = 13        3-5.Сибсельмаш         =  6
  4-5.Старт              = 13        3-5.Динамо М           =  6
  6.Сибсельмаш           = 12        6.Ак Барс-Динамо       =  5  
  7-8.Зоркий             = 10        7-10.Енисей            =  4
  7-8.Байкал-Энергия     = 10        7-10.Уральский трубник =  4
  9-10.Уральский трубник =  9        7-10.Водник            =  4
  9-10.Кузбасс           =  9        7-10.Мурман            =  4
 11.Волга                =  8       11.Строитель С          =  2
 12-13.Енисей            =  7       12-13.Байкал-Энергия    =  1
 12-13.СКА-Нефтяник      =  7       12-13.Кузбасс           =  1
 14.Мурман               =  6
 15.Строитель С          =  3

На начало сезона 2022/23 количество мячей в играх 

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал  в 76 играх 
по 2 мяча забивал  в  30 играх 
по 3 мяча забивал  в  4 играх 
по 4 мяча забивал  в  2 играх 

Свои 156 мячей забросил в 112 играх, в 127 играх мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал  в 18 играх 
по 2 мяча забивал  в  10 играх 
по 3 мяча забивал  в  2 играх 
по 4 мяча забивал  в  4 играх 

Свои 60 мячей забросил в 34 играх, в 31 игре мячей не забивал.

Примечания

Ссылки 

 А.В.Ничков на сайте ФХМР
 А.В.Ничков на сайте СКА-Нефтяник
 А.В.Ничков на сайте bandysidan

Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Кузбасс»
Игроки КХМ «Старт»
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»
Игроки КХМ «Волга»
Игроки КХМ «Водник»
Игроки КХМ «Строитель» Сыктывкар